U17-Europamästerskapet i fotboll för herrar 2022 var den 19:e upplagan av U17-Europamästerskapet (38:e ifall man räknar med då turneringen var U16). Turneringen spelades i Israel mellan den 16 maj och 1 juni 2022. Turneringen var öppen för spelare som var födda 1 januari 2005 eller senare.

Nederländerna var regerande mästare efter att ha vunnit U17-EM både 2018 och 2019. Mästerskapet blev inställt under både 2020 och 2021 på grund av covid-19-pandemin i Europa.

Kvalspel
Samtliga 55 medlemsländer i Uefa deltog i kvalspelet, därifrån Israel automatiskt kvalificerade sig som värdland. Kvalspelet bestod av en inledande Kvalomgång som spelades under hösten 2021 och en Elitomgång som spelades under våren 2022 för att få fram vilka landslag som skulle kvalificera sig för U17-EM.

Kvalificerade lag
Följande lag kvalificerade sig för U17-EM.

Notering: Samtlig statistik är endast från U17-EM (sedan 2002) och räknar inte in då mästerskapet var U16-EM.

Noteringar
1 De sju bästa grupptvåorna samt de åtta gruppettorna i elitomgången kvalificerade sig för U17-EM.
2 Två gånger som Serbien och Montenegro och sex gånger som Serbien
3 Som Serbien och Montenegro

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel
Spelschemat för slutspelet släpptes den 26 april 2022.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

2022
2022 i Israel
Internationella fotbollstävlingar i Israel
Fotbollsåret 2022